Die All England 1938 fanden vom 28. Februar bis zum 6. März 1938 in London statt. Es war die 34. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum 23. Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Die Titel des Vorjahres konnten im Herrendoppel, Herreneinzel und Damendoppel verteidigt werden.

Austragungsort 
 Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster

Finalergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Weblinks 
 All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1938
1938
Sportveranstaltung in der City of Westminster